Les élections législatives japonaises à la Chambre des représentants se déroulent au Japon le .

Résultats

Notes et références 

1979
Japon
Octobre 1979
1979 au Japon